А́билин () — город в США, расположенный в центральной части штата Техас на реке Элм-Крик (приток реки Бразос). Административный центр округа Тейлор. По данным переписи за 2010 год число жителей составляло 117 063 человека, по оценке Бюро переписи США в 2019 году в городе проживало 124 156 человек. Площадь города — 286,5 км².

История 

Территория современного Абилина стала впервые осваиваться белыми поселенцами в середине XIX века, в основном охотниками на бизонов и армией, основавшей форт Фантом-Хилл, оставленный ею к 1870-м годам, когда индейцы (апачи) окончательно покинули центральную часть Техаса. В 1881 году был создан железнодорожный узел Техасско-Тихоокеанской дороги, давшей начало поселению (статус города с 1882 года), названному в честь Абилина в штате Канзас, тогдашнему центру скотоводства. После бума 1920—1930-х годах город стал экономически ослабевать, и лишь создание базы ВВС США в 1953 году помогло остановить упадок города.

Центр важного сельскохозяйственного района и нефтедобычи. В городе развито производство хлопкового масла и кормов (жмыхи).

Занимает 17 место среди городов США по уровню высшего образования, имея наивысший рейтинг в Техасе. В городе находятся три университета — (Христианский Университет Абилина, Университет Гардин-Симмонс и Университет Макмерри).

В Абилине находится большое количество различных христианских церквей, играющих важную роль в жизни города. Ежегодно в сентябре проводится Западно-Техасская ярмарка, а также множество скотоводческих выставок и родео. В пределах Абилина находятся 29 парков, зоопарк, три спортивных комплекса, семейный развлекательный центр. В первое воскресенье апреля ежегодно отмечается день города.

Среди достопримечательностей — небольшой исторический центр, застроенный зданиями 1920—1940-х годах, музеи «Грейс» (изобразительное искусство) и «Фронтир Тексас» (музей Дикого Запада), кинотеатр «Парамаунт» 1936 года в стиле ар-деко. В пригороде расположены исторический посёлок Буффало-Гэп (воссоздан облик начала XX века) и заповедник Абилина, в котором расположено искусственное озеро Абилин, которое снабжает город водой.

Рядом с городом расположена авиабаза Дайс.

Существует одноимённый городу парадокс.

Климат

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 117 063 человека, было 46 612 домохозяйств и 27 923 семьи. Расовый состав города: 75,5 % — белые, 9,6 % — афроамериканцы, 0,7 % — коренные жители США, 1,7 % — азиаты, 0,1 % — жители Гавайев или Океании, 9,2 % — другие расы, 3,3 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 24,5 %.

Из 46 612 домохозяйств, в 33 % живут дети младше 18 лет. 45,8 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (20,2 % с детьми младше 18 лет), в 13,7 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 4,6 % домохозяйств мужчины проживали без жён, 36 % домохозяйств не являлись семьями. В 28,7 % домохозяйств проживал только один человек, 9,9 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 2,46. Средний размер семьи — 3,04 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 27,5 % — жители младше 20 лет, 32,2 % находятся в возрасте от 20 до 39, 27,7 % — от 40 до 64, 12,5 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 31,7 года.

Согласно данным пятилетнего опроса 2019 года, средний доход домохозяйства в Абилине составляет 47 689 долларов США в год, средний доход семьи — 58 431 доллар. Доход на душу населения в городе составляет 23 756 долларов. Около 12,4 % семей и 17 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 21,2 % в возрасте до 18 лет и 10,3 % в возрасте 65 и старше.

Города-побратимы 
  Коринф, Греция
  Рио-Куарто, Аргентина
  Чита, Россия (с 1996 года)

Примечания

Ссылки 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Тейлор (округ, Техас)